Valentyna Semenivna Ševčenko (1935-2020), politica ucraina
 Valentyna Jevhenina Ševčenko (1975), fondista ucraina
 Valentina Anatol'evna Ševčenko (1988), lottatrice di arti marziali miste kirghisa

Pagine correlate 
 Ševčenko